Astrea – figura della mitologia greca, dea della giustizia, figlia di Zeus e di Temi
L'Astrea – titolo di un romanzo pastorale francese del XVII secolo, scritto da Honoré d'Urfé
Astrea – nome di un asteroide scoperto nel 1845
Astrea – nome proprio di persona femminile
Astrea – comune della Colombia nel Dipartimento di Cesar
Astrea – genere di madrepore della famiglia Merulinidae
Associazione Sportiva Dilettantistica Astrea – società calcistica italiana appartenente alla Polizia Penitenziaria
Astrea – una ninfa nella saga fantasy Cronache del Mondo Emerso

Altri progetti